Arroyo del Medio puede referirse a:

 el arroyo del Medio, curso de agua que separa las provincias de Buenos Aires y Santa Fe (Argentina);
 el arroyo del Medio, curso de agua ubicado en los departamentos de Cainguás y Oberá en la provincia de Misiones (Argentina);
 el arroyo del Medio, curso de agua ubicado en el departamento Iguazú en la provincia de Misiones (Argenitna);
 el arroyo del Medio, curso de agua ubicado en el departamento Leandro N. Alem en la provincia de Misiones (Argentina);
 Arroyo del Medio, localidad de la provincia de Entre Ríos (Argentina);
 Arroyo del Medio, localidad de la provincia de Misiones (Argentina);
 Barrio Arroyo del Medio, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 Arroyo del Medio, pequeño poblado rural del norte de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Pergamino.
 Arroyo del Medio: curso de agua uruguayo que atraviesa el  departamento de Artigas.
 Arroyo del Medio: curso de agua uruguayo que atraviesa el  departamento de Soriano afluente del río San Salvador.
 Arroyo del Medio: curso de agua uruguayo que atraviesa el  departamento de Flores.
 Arroyo del Medio: curso de agua uruguayo que atraviesa el  departamento de Soriano afluente del arroyo San Martín.